Арар — город в Саудовской Аравии
Арар — армянское название села Ашагы Фараджан в Лачинском районе Азербайджана
Арар, Махер — сирийский инженер, получивший известность после скандала с его депортацией из Канады.
Мустафа Вахби ат-Таль — иорданский поэт, известный под псевдонимом Арар.